Антонин Михайлович Михайловский — российский адвокат, , общественный деятель, . В начале XX в. жил в Бийске.

Профессиональная и антивоенная деятельность 
Служил присяжным поверенным (адвокатом) при окружном суде. В марте 1917 года вошёл в бийский «исполнительный комитет», позже некоторое время возглавлял его. Перед Комитетом стояла задача организации выборов в городской совет.

Михайловский увлекался идеями пацифизма, вёл активную переписку с сибирской интеллигенцией. Эсперантист. В 1917 году в Орле вышла его книга «Верховенство человечества и международный парламент».
После революции 1917 года Михайловский создал «Лигу общечеловеческого братства и вечного мира». Она выступала с миротворческими призывами. 4 июня 1918 года Лига обратилась к партии большевиков о призывом созыва Международного парламента. Спустя месяц она обратилась с таким же призывом к Временному Сибирскому правительству, но с добавлением предложения сформировать его в Сибири (Омск или Томск). Антивоенная деятельность Михайловского входит в историю антивоенного движения в провинциальной России, однако практически не изучена.

В 1920 году служил в бийском Народном суде.

Литературные произведения 
Михайловский публиковал в послереволюционный период стихи в сибирских периодических изданиях, в частности в газетах «Алтай», «Алтайская правда». Известный историк Бийска Б. Х. Кадиков цитирует его стихотворение под названием «Не разрушай, а строй!» (газета «Алтайский край», 27.04.1919):

Примечания 

Персоналии:Бийск
Пацифисты